Isidro ist ein männlicher, im Spanischen gebräuchlicher Vorname und eine Variante von Isidoro (Namensträger dort).

Isidro ist der Familienname folgender Personen:
 Pedro Isidro (* 1985), portugiesischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Isidor – zum Namen
 San Isidro